Trať 017 bylo či je označení více železničních tratí: 
 Železniční trať Česká Třebová – Dzbel (od prosince 2014), část trati Třebovice v Čechách – Chornice – Prostějov/Velké Opatovice
 Železniční trať Česká Třebová – Moravská Třebová (např. v roce 2014), část trati Třebovice v Čechách – Chornice – Prostějov/Velké Opatovice
 Železniční trať Chrudim město – Heřmanův Městec (od roku 1999/2000 do prosince 2010)
 Železniční trať Chrudim město – Chrudim (nejméně od roku 1994/1995 do roku 1998/1999)

017